Мьоко — місто в Японії, у префектурі Ніїґата.
 Мьоко — японський крейсер часів Другої світової війни.

Гора Мьоко 
 Гора Мьоко — японська назва світової гори Меру.
 Гора Мьоко — гора в Японії, у місті Мьоко.
 Гора Мьоко — гора в Японії, у місті Одзія.